Fuente de Santa Cruz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuente de Santa Cruz (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Fuente de Santa Cruz (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar